Чемпіонат Німеччини з хокею 1982 — 65-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Розенгайм.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращі бомбардири (попередній етап)

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ЕВ Ландсгут — Дюссельдорф ЕГ 6:2, 5:2
 Кельн — СК Берлін 12:5, 5:0
 Маннхаймер ЕРК — Кауфбойрен 6:3, 4:7, 3:1
 Розенгайм — СК Ріссерзеє 4:3, 2:1 ОТ

Півфінали 
 Розенгайм — ЕВ Ландсгут 5:0, 3:6, 4:3
 Маннхаймер ЕРК — Кельн 3:6, 4:2, 3:1

Матч за 3 місце 
 Кельн — ЕВ Ландсгут 7:4, 6:8, 7:2

Фінал 
 Розенгайм — Маннхаймер ЕРК 6:2, 4:0

Найкращі бомбардири

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1982 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1981 у німецькому спорті‎
1982 у німецькому спорті‎